La North Sea Cup était un tournoi d'échecs organisé au Danemark de 1976 à 2008. (:en:North Sea Cup (chess))
 La North Sea Cup est le nouveau championnat des Pays-Bas de hockey sur glace auquel participe des clubs belges. (:en:North Sea Cup)
 La North Sea Cup est un tournoi de rugby à XV européen disputé entre des clubs allemands, belges et néerlandais.